«Tiny Toon Adventures: Buster’s Hidden Treasure» — видеоигра по мотивам мультсериала Tiny Toon Adventures, выпущенная для консоли Sega Mega Drive/Genesis в 1993 году компанией Konami. Это третья компьютерная игра по мотивам мультсериала Tiny Toon, первая — Tiny Toon Adventures, была издана для приставки Nintendo Entertainment System в 1991 году.

Игровой процесс 

Игрок управляет персонажем-кроликом по имени Бастер Банни, который отправляется спасать свою подругу Бэбс Банни, похищенную Монтаной Максом, а также найти сокровища, которые похитил и спрятал Доктор Джим Сплайсер. В отличие от предыдущей игры, «Tiny Toon Adventures», вся игра ведётся только кроликом.

Всего в игре 27 (но есть и бонусный уровень) полноценных уровней, которые располагаются в различных географических регионах игрового мира: леса, снега, горы, острова и другие. Незамысловатая карта прилагается. Некоторые из уровней можно пройти разными путями. 5 мини-уровней являются местом сражения с боссом, Доктором Джимом Сплайсером, который использует друзей Бастера против него, загипнотизировав их с помощью специальных устройств. При поражении босса устройство ломается, а друзья переходят на сторону Бастера. В конце уровней «Корабль» и «Страна роботов» игроку предстоит сразиться не с Доктором Джимом, а уже с самим Монтаной Максом.

Оценки и мнения 

Tiny Toon Adventures: Buster’s Hidden Treasure получила позитивные отзывы от журналистов. На сайте MobyGames средняя оценка игры составляет 86 баллов из 100 возможных.

На сайте AllGame игре была выставлена оценка 4 звезды из 5.

Примечания

Ссылки 
 «Tiny Toon Adventures: Buster’s Hidden Treasure» на GameFAQs.
 Официальный веб-сайт Konami.
 Информация об игровом мире «Tiny Toon Adventures».

Компьютерные игры 1993 года
Игры для Sega Genesis/Mega Drive
Компьютерные игры, разработанные Konami
Компьютерные игры Tiny Toon Adventures
Компьютерные игры, разработанные в Японии